José Carlos Valdez Calva (né en 1986) : un coureur cycliste mexicain. 
 José Valdez (baseball, 1983) : un joueur dominicain de baseball.
 José Valdez (baseball, 1990) : un joueur dominicain de baseball.